Tails:
 Тейлз — персонаж видеоигр, мультфильмов и комиксов серии Sonic the Hedgehog.
 TAILS — операционная система («The Amnesic Incognito Live System») на базе GNU/Linux.